Загадка сфинкса — загадка, загадываемая мифическим существом сфинксом.
 «Загадка сфинкса» — советский мультфильм режиссёра Владимира Пекаря 1985 года.